Joso eller Jōsō kan avse:

 Desa Joso - by i Indonesien
 Jōsō - stad i Ibaraki prefektur, Japan